Daucus martellii är en flockblommig växtart som beskrevs av Michel Gandoger och Calest. Daucus martellii ingår i släktet morötter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Morötter
martellii